Mirzapur może dotyczyć: 
 Mirzapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Mirzapur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Mirzapur – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh